La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2004-2005, abbreviata in Premijer liga BiH 2004-2005, è stata la quinta edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dallo , al suo primo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Zoran Rajović () con 17 reti.

Formula 
Come nella stagione precedente le squadre partecipanti alla competizione furono 16 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite con le ultime due retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Le squadre ammesse alle coppe europee furono tre: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2005-2006 mentre altre due compagini furono ammesse alla Coppa UEFA 2005-2006. Per l'ammissione a questa competizione furono selezionati i migliori club dal punto di vista finanziario senza tener presente del risultato sul campo.

Nessuna squadra fu ammessa alla Coppa Intertoto 2005.

Squadre partecipanti

Classifica 
 Al Borac è stato inflitto un punto di penalizzazione per non essersi presentato in campo all'11ª giornata contro lo Slavija.

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2005-2006
      Qualificato alla Coppa UEFA 2005-2006
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2005
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2005-2006
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2005-2006

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati 
 31.10.2004 Slavija - Borac           3-0 a tavolino (il Borac non si è presentato per sciopero dei giocatori)
 06.11.2004 Borac - Sarajevo          3-0 a tavolino (il Sarajevo si è rifiutato di disputare il secondo tempo dopo che un suo giocatore è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti)
 10.03.2005 Budućnost - Široki Brijeg 0-3 a tavolino

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2004-2005 e Prva liga RS 2004-2005
 Kup Bosne i Hercegovine 2004-2005

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2004-2005